Le Collet-de-Dèze é uma comuna francesa na região administrativa de Occitânia, no departamento de Lozère. Estende-se por uma área de 26,47 km².

Demografia 

Comunas de Lozère